Héloïse ou Éloïse est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom ou patronyme 

Héloïse et Éloïse sont des prénoms féminins, et peuvent être aussi des patronymes.

Sens et origine 

Le sens des noms Héloïse et Éloïse est incertain.

Variantes linguistiques 

 Anglais : Eloise
 Espagnol : Eloísa
 Italien : Eloisa

Fête 
Les  Héloïse et Éloïse  sont fêtées le 11 février, en référence à  Héloïse de Coulombs (cf. infra).

, noble disciple de saint Vincent de Paul qui fonda la congrégation des Filles de la Charité, qui est fêtée le 15 mars.

Toponymes 

 Grotte d'Héloïse, grotte artificielle du domaine de la Garenne Lemot, Gétigné (Loire-Atlantique).

Personnalités portant ce prénom

Forme Héloïse 
 Héloïse (ca. 1092-1164), savante et religieuse française du Moyen Âge, épouse d'Abélard, célèbre pour la correspondance échangée avec celui-ci.
 Héloïse d'Ormesson, éditrice, fille de Jean d'Ormesson.
 Héloïse de Coulombs, recluse française, considérée comme bienheureuse par l'Église catholique, et célébrée le 11 février.
 Héloïse Wagner, actrice française.
Héloïse Duché (1983-), militante féministe française.
 Heloïse Dugas, actrice française née en 2000.
 Héloïse Rauth, actrice et chanteuse française.
 Héloïse Côté, autrice québécoise de fantasy et chercheuse en sciences de l'éducation.
 Héloïse Letissier, chanteuse connue sous le pseudo de "Chris" ou "Christine and the Queens".

Forme Éloïse ou Eloise 
 Eloise Jarvis McGraw

Œuvres d'art 

 Julie ou la Nouvelle Héloïse, roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau, paru en 1761 ;
 Héloïse et Abélard, pièce de théâtre de Roger Vaillant, parue en 1947 ;
 Héloïse, téléfilm réalisé par Pierre Tchernia en 1991 ;
 Héloïse ou… la fille des Trois-Rivières, sculpture de Maurice Cardon, réalisée en 1992 ;
 Héloïse, roman de Philippe Beaussant, paru en 1993 ;
 Eloise, chanson de Paul Ryan, interprétée par son frère Barry Ryan et dont une version française a été interprétée par Claude François en 1968.

Divers 
 Colibri héloïse, espèce d'oiseau dont le nom est un hommage à Héloïse d'Argenteuil.
 Eloise, chanson mélodramatique de Barry Ryan (1968), également reprise par Claude François
Héloïse, une base de données bibliographique ayant existé entre 2011 et 2021. Gérée par le CCSD, elle fournissait un service d’information sur les politiques des éditeurs en matière de dépôt des articles scientifiques.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de titre

en:Eloise (given name)
it:Eloisa